Koliba může označovat:

 Koliba – obydlí pastýřů v salaši
 Koliba (Bratislava) – bratislavská městská část
 Filmové ateliéry Koliba – slovenský producent filmů
 Koliba (sýr) – pařený a uzený slovenský sýr
 Lanová dráha Koliba – Krakonoš – lanová dráha v Mariánských Lázních
 Lanová dráha Železná studienka – Koliba – lanová dráha v Bratislavě
 Koliba (Býšť) - lokalita u obce Býšť s motorestem u silnice I/35 a vysílačem Hoděšovice poblíž

Příjmení osob 
 Peter Koliba (* 1953) – český politik, lékař, bývalý senátor za obvod Ostrava-město